Interstate 595 peut se référer à :
 Interstate 595 (Floride)

Voir aussi